Die verlorene Tochter steht für:
 Die verlorene Tochter (Fernsehserie), sechsteilige deutsche Dramaserie des ZDF aus dem Jahr 2019 mit Henriette Confurius und Christian Berkel
 Die verlorene Tochter (Roman), deutscher Titel des Romans Final Payments der US-amerikanischen Schriftstellerin Mary Gordon
 Polizeiruf 110: Die verlorene Tochter, deutscher Kriminalfilm von 2011 aus der Reihe Polizeiruf 110 (Folge 320)
 Die verlorene Tochter (1986), Folge 3 der deutschen Fernsehserie Rund um die Uhr
 Die verlorene Tochter (1996), Folge 18 der US-amerikanisch-neuseeländische Fernsehserie Xena – Die Kriegerprinzessin, siehe Xena – Die Kriegerprinzessin/Episodenliste #Staffel 1
 Die verlorene Tochter (1997), Folge 15 der deutschen Actionserie Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei, siehe Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei/Episodenliste #Staffel 2
 Die verlorene Tochter (1999), Folge 161 der US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie Star Trek: Deep Space Nine, siehe Star Trek: Deep Space Nine/Staffel 7
 Die verlorene Tochter (2003), Folge 63 der deutschen Pseudo-Dokuserie K11 – Kommissare im Einsatz, siehe K11 – Kommissare im Einsatz/Episodenliste #Staffel 1 (Folgen 1–200)
 Im Namen des Gesetzes: Die verlorene Tochter (2004), Folge 137 der deutschen Krimiserie Im Namen des Gesetzes, siehe Im Namen des Gesetzes/Episodenliste #Staffel 12
 In aller Freundschaft: Die verlorene Tochter (2004), Folge 230 der deutschen Krankenhausserie In aller Freundschaft, siehe In aller Freundschaft/Episodenliste #Staffel 7
 Lüthi und Blanc: Die verlorene Tochter (2004), Folge 184 der Schweizer Seifenoper Lüthi und Blanc, siehe Lüthi und Blanc/Episodenliste #Staffel 6
 Cold Case: Die verlorene Tochter (2005), Folge 47 der US-amerikanischen Krimiserie Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen, siehe Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen/Episodenliste #Staffel 3
 Gilmore Girls: Die verlorene Tochter (2005), Folge 118 der US-amerikanischen Fernsehserie Gilmore Girls, siehe Gilmore Girls/Episodenliste #Staffel 6
 Die verlorene Tochter (2012), Folge 63 der US-amerikanischen Krimi-Dokumentationsreihe Killer-Paare – Tödliches Verlangen
 Die verlorene Tochter (2013), Folge 1427 der deutschen Seifenoper Lindenstraße, siehe Lindenstraße/Episodenliste #2013
 Morden im Norden: Die verlorene Tochter, Folge 81 der deutschen Krimiserie Morden im Norden, siehe Morden im Norden/Episodenliste #Staffel 6
 Alphateam: Die verlorene Tochter, Folge 199 der deutschen Krankenhausserie alphateam – Die Lebensretter im OP
 Alternativtitel der Folge 134 Im Tal der Tempel (Originaltitel Little Girl Who) aus der US-amerikanischen Krimiserie Magnum, siehe Magnum (Fernsehserie)/Episodenliste #Staffel 7